Een verkeersweg:
 N949 (België)
 N949 (Nederland), zie Provinciale weg 949

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing